El término Porvenir puede referirse a:

 El futuro;
Porvenir, comuna y ciudad del sur de Chile.
Porvenir, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Barrio Porvenir, localidad de la Provincia de Río Negro, Argentina.
Municipio de Porvenir,  municipio de la provincia Nicolás Suárez en el departamento de Pando, Bolivia.
Porvenir,  ciudad en la provincia Nicolás Suárez en el departamento de Pando, Bolivia.
Villa Porvenir, ciudad del departamento de Cochabamba, Bolivia. 
Municipio de Porvenir, municipio uruguayo del departamento de Paysandú.
Porvenir, localidad uruguaya del departamento de Paysandú.
Estación Porvenir, localidad uruguaya del departamento de Paysandú.
Porvenir S.A., empresa de Colombia.
Porvenir, libro de cuentos escrito por Iban Zaldua.
El Porvenir, localidad en el Municipio de Atil, Sonora, México.

Otros
El Porvenir.